

Patronyme

 Jaroslav Navrátil, (1957- ), joueur de tennis tchécoslovaque ;
 Jaroslav Navrátil (1991-), footballeur tchèque
 Karl Navrátil, (1836-1914), compositeur tchèque ;
 Michel Navratil, (1908-2001), rescapé français du naufrage du Titanic et professeur de philosophie ;